Arieș (Arieșu, Arieșul) se poate referi la:

 Râul Arieș, Mureș (în latină: Aureus, în maghiară: Aranyos; Goldfluss), afluent al râului Mureș
 Râul Arieș, Râul Mic, afluent al Râul Mic, Cugir, afluent al râului Mic
 Râul Arieș, Someș afluent al râului Someș
 Arieșu de Câmp (Mezőaranyos, Aranyos), localitate în județul Maramureș
 Arieșu de Pădure (Erdőaranyos), localitate în județul Maramureș
 Arieșeni (Lepus, Leppusch), localitate în județul Alba, reședința comunei cu același nume
 Baia de Arieș, sau: Ofenbaia (Aranyosbánya, Offenbánya, Kupecbánya, Offenburg, Schwend(burg), Schlossburg), oraș în județul Alba
 Comitatul Turda-Arieș (Torda-Aranyos vármegye), unitate administrativă în Regatul Ungariei
 Companii
 Cercon Arieșul, companie producătoare de materiale de construcție din ceramică din Câmpia Turzii
 Turism Arieșul, companie din industria de turism din România
 FC Arieșul Turda, club de fotbal din România

Vezi și 
 Ariège
 Aranyos
 Argeș (în maghiară: Argyas)

Toponime românești